Enough pode se referir a:

 "Enough" (canção), canção de Tarja Turunen.
 Enough (filme), filme de 2002, estrelado por Jennifer Lopez.

Desambiguação